Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2005 was het zevende seizoen van dit kampioenschap en telde twaalf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 26 februari verreden op het Losail International Circuit in Qatar. De laatste wedstrijd werd op 9 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De Fransman Sébastien Charpentier wist het kampioenschap te winnen met 210 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2005
Wereldkampioenschap Supersport